Taschencomputer bezeichnet:
 Pocket-Computer, in BASIC programmierbare Kleincomputer der 1980er und 1990er Jahre
 Personal Digital Assistant (kurz PDA), kompakte tragbare Computer, die hauptsächlich für Aufgaben des mobilen Büros verwendet werden
 Pocket PC, eine Variante des PDA
 Handheld PC, eine größere Variante des PDA mit Tastatur, siehe Microsoft Windows CE #Geschichte
 Programmierbarer Taschenrechner

Siehe auch:
 Tragbarer Rechner (Begriffsklärung)
 portabel (Begriffsklärung)
 Handheld, tragbare elektronische Geräte zum mobilen Einsatz
 Smartphone, ein Mobiltelefon mit ausgeweiteter Computerfunktionalität